S-39 bzw. S 39 steht für:

 Letov Š-39, tschechoslowakisches Sportflugzeug
 Focke-Wulf S 39, deutsches Schul- und Aufklärungsflugzeug

Abkürzung